Kruszewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Kruszewo, village du powiat de Żuromin
 Kruszewo, village du powiat d'Ostrołęka

dans  la voïvodie de Podlachie
 Kruszewo, village du powiat de Białystok

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kruszewo, village du powiat de Pisz

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kruszewo, village du powiat de Piła